Venus y Cupido puede referirse a:

Pinturas 
 Venus y Cupido (Cranach)
 Venus y Cupido (Artemisia Gentileschi)
 Venus y Cupido (Lotto)
 Venus y Cupido (Paggi)
 Venus y Cupido (Pontormo)
 Venus y Cupido (Tiziano)
 Venus y Cupido (Velázquez)
 Venus y Cupido (Allori)